Хазянг:

 Хазянг (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Хазянг (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Хазянг